Eoraptor (Eoraptor lunensis, que significa "ladrão da alvorada") foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Triássico, há cerca de 231 milhões de anos, sendo um dos mais antigos dinossauros conhecidos. Media em torno de 1 metro de comprimento e pesava cerca de 11Kg. Em suma, foi um dinossauro pequeno e leve, conferindo bastante velocidade, suas mãos tinham três dedos longos em forma de presas e seus dentes afiados exibiam diferentes formatos.

O Eoraptor viveu na região que é hoje a América do Sul e seus fósseis foram descobertos na Argentina. A nomeação oficial do Eoraptor ocorreu em 1993.

Descoberta

O gênero Eoraptor foi descrito e nomeado por Paul Sereno, Catherine Forster, Raymond R. Rogers e Alfredo M. Monetta em 1993. O nome é derivado da palavra grega eós (ἠώς) que significa 'amanhecer',  uma referência à sua natureza primitiva, e a palavra latina raptor significa 'saqueador', uma referência à sua natureza carnívora presumida e sua mão agarradora. O nome específico lunensis é derivado das palavras latinas luna ('lua') e do sufixo -ensis ('habitante'), uma referência ao seu local de descoberta: o Valle de la Luna ('Vale da Lua'), então nomeado por sua aparência árida e sobrenatural que evoca uma paisagem lunar. A espécie-tipo Eoraptor lunensis significa "saqueador do amanhecer do Vale da Lua".

Paleobiologia 

Acredita-se que o Eoraptor fosse um onívoro, embora sua dentição seja bastante semelhante à do Buriolestes, considerado carnívoro. Era um velocista veloz e, ao capturar sua presa, usava garras e dentes para separá-la. Ao contrário dos dinossauros carnívoros posteriores, faltava uma junta deslizante na articulação da mandíbula inferior, para segurar grandes presas. Além disso, apenas alguns de seus dentes eram curvos e afiados, ao contrário dos dentes da boca dos terópodes posteriores. A dentição heterodonte do Eoraptor consiste em dentes serrilhados e recurvados na mandíbula superior, como os dentes dos terópodes, e dentes em forma de folha na mandíbula inferior, como os dentes dos sauropodomorfos basais.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Bibliografia 
 Sereno, P.C., C.A. Forster, R.R. Rogers, & A.M. Monetta. 1993. Primitive dinosaur skeleton from Argentina and the early evolution of Dinosauria. Nature 361(6407):64-66.

Sauropodomorpha
Dinossauros do Triássico
Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 1993